Юбилей () — торжественно отмечаемая годовщина знаменательного события, жизни или деятельности какого-либо лица, существования учреждения, предприятия, организации и т. д.

В культуре
 «Юбилей» — мультипликационный фильм 1983 года киностудии «Союзмультфильм», посвящён 100-летию мультипликационного кино.
 Юбилей (фильм) — название нескольких фильмов.

В религии
 Юбилей — в римско-католической церкви год, когда паломничество в Рим (приносящее римской курии доход) предоставляет отпущение от грехов.
 Юбилей — установленный Моисеем 50-й год после семи седьмиц, когда проданные и заложенные земли возвращались к прежним владельцам или их наследникам, и рабы получали свободу.

См. также
 Jubilee
 Годовщина

Примечания